KZU steht für:
 Kantonsschule Zürcher Unterland
 ULS Airlines Cargo (vormals: Kuzu Airlines Cargo; ICAO-Code), türkische Fluggesellschaft

kzu steht für:
 Kayupulau (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung